El término Lefty, puede referirse:

 Una proteína
 Un tipo de bicicleta

Nombres de persona.

Lefty Frizzell, William Orville Frizzell, cantautor de música country de los años 50.
Lefty Gomez, Vernon Louis "Lefty" Gomez jugador de béisbol de las Grandes Ligas.
Lefty Grove, Robert Moses “Lefty” Grove jugador de béisbol de las Grandes Ligas.